Боре́с-э-Мартро́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Шаранта Приморская. Входит в состав кантона Монгион. Округ коммуны — Жонзак.

Код INSEE коммуны — 17054.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 198 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 109 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 73 были экономически активными, 36 — неактивными (показатель активности — 67,0 %, в 1999 году было 71,3 %). Из 73 активных жителей работали 66 человек (40 мужчин и 26 женщин), безработных было 7 (1 мужчина и 6 женщин). Среди 36 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Борес-э-Мартрон 

Коммуны департамента Приморская Шаранта